Бо Де́рек (, урожд. Мэри Кэтлин Коллинз (), род. 20 ноября 1956, Лонг-Бич) — американская актриса и фотомодель, вдова Джона Дерека.

Биография 

Мэри Кэтлин Коллинз была одной из четырёх детей отца — торговца лодками и матери-визажиста.

Начиная с марта 1980 года, актриса неоднократно снималась для журнала Playboy, а фотографом неизменно был её муж Джон.

После смерти мужа пресса приписывала актрисе связи с Полом Маккартни, Кифером Сазерлендом и Тедом Тернером. Сейчас Бо живёт в Санта-Барбаре с актёром Джоном Корбеттом, наиболее известным по роли Эйдана Шоу в сериале «Секс в большом городе» (1998—2004).

Актриса была членом жюри конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2006 году. Она любит гонки серии «Формула-1» и присутствовала на трассе в Турции в 2007 году вместе с Берни Экклстоуном.

Бо Дерек номинировалась на «Золотой глобус» как лучшая начинающая актриса за роль в картине Блейка Эдвардса «Десятка» (1979), но уступила его Бетт Мидлер за роль в фильме «Роза».

Дерек неоднократно получала антиприз «Золотая малина» за худшую женскую роль. В 1991 году она была признана худшей актрисой за роль в картине «Привидения не могут этого сделать» (1990), а сам фильм был признан худшей лентой года (наряду с картиной The Adventures of Ford Fairlane).

Актриса поддержала деньгами предвыборную кампанию Джорджа Буша-младшего в 2000 и 2004 годах, а также поддерживала предвыборные кампании его отца в 1988 и 1992 годах.

Брат актрисы Колин Басс (Коллинз) был басистом довольно известной арт-роковой группы «Camel», существовавшей с 1973 по 1986 год.

Фильмография

Награды и номинации

Ссылки 
 Официальный сайт

Фотомодели США
Лауреаты премии «Золотая малина»
Киноактрисы США